Pillersdorf ist der Name von:

 Pillersdorf (Gemeinde Zellerndorf), eine Ortschaft und Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Pillersdorf (Adelsgeschlecht), ein mährisch-österreichisches Adelsgeschlecht.
 Franz von Pillersdorf (1786–1862), österreichischer Staatsmann
 Ministerium Pillersdorf des Kaisertums Österreich unter dem Vorsitz von Ministerpräsident Franz von Pillersdorf (1848)